Собичево () — село,
Собичевский сельский совет,
Шосткинский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5925386101. Население по переписи 2001 года составляло 641 человек.

Является административным центром Собичевского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Собичево находится на левом берегу реки Шостка в месте впадения в неё реки Понурка, выше по течению на расстоянии в 4,5 км расположено село Олино, ниже по течению на расстоянии в 5 км расположено село Маково.

По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

На реке Понурка большая запруда.

Через село проходит автомобильная дорога  ().

Рядом проходит железная дорога, станция Собычев в 1-м км.

История 
 Село Собичево известно с первой половины XVI века.
 Неподалёку от села Собичево, в урочище Степанкив Хутор, обнаружено поселение бронзового века.

Экономика 
 «Азар», ООО.
 «Ритм», ЧП.
 "Виктория", ЧП.

Примечания